Тадас Гражюнас (, также Тадас Арвидович Гражюнас; род. 18 апреля 1978 года) — литовский футболист, защитник и полузащитник.

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Алса-Панерис», за который играл в 1995 году. В 1996—1999 годах играл за «Панерис» и «Кареду». В 2000 году перешёл в российский клуб «Ростельмаш», игравший на тот момент в чемпионате России. 25 марта дебютировал в высшем дивизионе, в матче против воронежского «Факела» сыграл весь матч. 1 октября того же года забил первый гол в Премьер-Лиге, в матче против «Уралана» забил гол в середине первого тайма. В следующем году играл за «Торпедо-ЗИЛ», но сыграв 4 матча перешёл в минское «Динамо». В 2002—2010 годах играл преимущественно в литовских клубах. В 2011—2012 годах заканчивал карьеру в узбекистанских клубах «Бухара» и «Андижан».

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки ФК «Алса»
Игроки ФК «Панерис»
Игроки ФК «Кареда»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Атлантас»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Жальгирис»
Игроки ФК «Оцелул»
Игроки ФК «Вильнюс»
Игроки ФК «Виндава»
Игроки ФК «Таурас»
Игроки ФК «Бухара»
Игроки ФК «Андижан»